Zona industriale, parte di territorio destinata all'insediamento di impianti industriali che spesso è un quartiere cittadino. Di seguito alcune zone industriali italiane:
 Zona industriale – quartiere di Catania
 Zona industriale – quartiere di Gela nel libero consorzio comunale di Caltanissetta
 Zona industriale – quartiere di Napoli
 Zona industriale – quartiere di Porto Torres

Musica
 Zona Industriale – gruppo musicale italiano